Гидропресс — сокращение от гидравлический пресс.

Также название ряда предприятий:
 Гидропресс (ОКБ) — опытно-конструкторское бюро в Подольске, разработчик атомных реакторов.
 «Красный гидропресс» — машиностроительный завод в Таганроге, один из старейших России. 
 «Тяжстанкогидропресс» (Новосибирский завод тяжёлых станков и крупных гидропрессов) — машиностроительный завод в Новосибирске. 
 «Гидропресс» — завод в Оренбурге по производству кузнечно-прессового оборудования, открыт в 1950-х.